Berlandina är ett släkte av spindlar. Berlandina ingår i familjen plattbuksspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Plattbuksspindlar
Berlandina